Ел Дивино Нињо има више значења:

 Ел Дивино Нињо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дивино Нињо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дивино Нињо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Дивино Нињо (Окаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Дивино Нињо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику